Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1968 проходили з 27 травня по 9 червня 1968 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). 

Другі сіяні Франсуаза Дюрр і Енн Джонс виграли титул, у фіналі перемігши перших сіяних Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг з рахунком 7–5, 4–6, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main draw 

Жінки, парний розряд
1968 у жіночому тенісі